Sasau ist der deutsche Name für

Sázava, Stadt im Okres Benešov, Tschechien 
Sázava u Žďáru nad Sázavou, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Sázava pod Křemešníkem, Ortsteil von Nový Rychnov, Okres Pelhřimov, Tschechien
Sázava (Sasau I), Ortsteil von Davle, Okres Praha-západ, Tschechien
Sázava (Sasau II), Ortsteil von Petrov u Prahy, Okres Praha-západ, Tschechien

einen Fluss (Sasau) in Tschechien, siehe Sázava (Moldau)
Mährische Sasau, Zufluss der March in Tschechien, siehe Moravská Sázava
ein Kloster im Okres Benešov, Tschechien, siehe Kloster Sázava